Alone in the Dark é o título de várias obras de ficção:

Jogos 
Alone in the Dark - série de jogos eletrônicos e filmes
Alone in the Dark (jogo de 1992) - jogo que deu início à série 
Alone in the Dark 2 (jogo de 1993), continuação do primeiro jogo
Alone in the Dark 3 (jogo de 1994), continuação do segundo jogo
Alone in the Dark: The New Nightmare (jogo de 2001)
Alone in the Dark (jogo de 2008)

Filmes 
 Alone in the Dark (filme) - filme de 2005 baseado na série de jogos
 Alone in the Dark II (filme)  - produzido em 2008, é uma sequência do filme acima
 Solos en la madrugada (em inglês: Alone in the Dark ) - filme espanhol de 1978
 Alone in the Dark (filme de 1982) - filme slasher de 1982

Música
"Alone in the Dark", uma música da banda americana de Thrash-Metal Testament de seu álbum de 1987 The Legacy
"Alone in the Dark", uma música de John Hiatt de seu álbum de 1987 Bring the Family

Desambiguação